Сезон ВНБА 2008 — стал 12-м сезоном женской национальной баскетбольной ассоциации (ВНБА), после окончания которого чемпионом, в третий раз, стала команда «Детройт Шок».

В регулярном чемпионате приняло участие 14 клубов, на один больше, чем в прошлом, потому что в межсезонье, 17 октября 2007 года, была образована новая команда, «Атланта Дрим», о создании которой было объявлено ещё до начала предыдущего сезона, в феврале того же года. 9 апреля в Тампе (штат Флорида) на драфте ВНБА 2008 года под общим 1-м номером командой «Лос-Анджелес Спаркс» была выбрана форвард Кэндис Паркер из университета Теннесси. Под вторым номером на этом драфте клубом «Чикаго Скай» была выбрана центровая Сильвия Фаулз из университета штата Луизиана.

Регулярный чемпионат стартовал 17 мая матчем между прошлогодним чемпионом, командой «Финикс Меркури», и клубом «Лос-Анджелес Спаркс», в котором «Искры» переиграли своего соперника со счётом 99:94. Из-за проведения Олимпийских игр в Пекине традиционный Матч всех звёзд в этом году не состоялся. Регулярный сезон закончился 14 сентября, самым ценным игроком которого была признана Кэндис Паркер из «Лос-Анджелес Спаркс». Тренер клуба «Коннектикут Сан», Майк Тибо, был признан тренером года, а Кэндис Паркер — новичком года. Официально сезон 2008 года завершился 5 октября, когда «Детройт Шок» переиграли в третьей игре финальной серии до трёх побед «Сан-Антонио Силвер Старз», а MVP финала была признана защитник «Шок» Кэти Смит.

Регулярный чемпионат 

 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Плей-офф

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 

 Самый ценный игрок ВНБА: Кэндис Паркер, Лос-Анджелес Спаркс
 Самый ценный игрок финала: Кэти Смит, Детройт Шок
 Новичок года ВНБА: Кэндис Паркер, Лос-Анджелес Спаркс
 Лучший оборонительный игрок: Лиза Лесли, Лос-Анджелес Спаркс
 Лучший шестой игрок ВНБА: Кэндис Уиггинс, Миннесота Линкс
 Самый прогрессирующий игрок: Эбони Хоффман, Индиана Фивер
 Приз за спортивное поведение: Вики Джонсон, Сан-Антонио Силвер Старз
 Приз за лидерские качества: Тамика Кэтчингс, Индиана Фивер
 Тренер года: Майк Тибо, Коннектикут Сан

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф София Янг  (Силвер Старз)
 Ф Кэндис Паркер (Спаркс)
 Ц Лиза Лесли (Спаркс)
 З Дайана Таурази (Шок)
 З Линдсей Уэйлен (Сан)

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Деанна Нолан (Шок)
 Ф Эйша Джонс (Сан)
 Ц Лорен Джексон (Шторм)
 З Сью Бёрд (Шторм)
 З Бекки Хэммон (Силвер Старз)

 Сборная новичков:
 Эмбер Холт (Сан)
 Кэндис Паркер (Спаркс)
 Сильвия Фаулз (Скай)
 Ники Аносике (Линкс)
 Кэндис Уиггинс (Линкс)
 Мати Аджавон (Кометс)

 Первая сборная всех звёзд защиты:
 София Янг  (Силвер Старз)
 Тамика Кэтчингс (Фивер)
 Лиза Лесли (Спаркс)
 Талли Бевилаква (Фивер)
 Тиша Пенишейру (Монархс)

 Вторая сборная всех звёзд защиты:
 Ребекка Брансон (Монархс)
 Лорен Джексон (Шторм)
 Сильвия Фаулз (Скай)
 Деанна Нолан (Шок)
 Кэти Смит (Шок)

Ссылки 
 
 
 
 

ВНБА в сезоне 2008